Åre může být:
 Åre – obec ve Švédsku
 Åre (komuna) – komuna, samosprávná obec ve Švédsku
 Åre (lyžařské středisko) – lyžařské středisko ve Švédsku

Související články 
Podobné názvy:
 Are (rozcestník)